Nibley steht für:

 Nibley (South Gloucestershire), ein Ort in South Gloucestershire, England
 Nibley (Utah), ein Ort im Cache County, im US-Bundesstaat Utah

Nibely ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Nibley (1910–2005), amerikanischer Autor, mormonischer Apologet und Professor an der Brigham Young University